Michał Nalepa (ur. 1993) – polski piłkarz, obrońca
 Michał Nalepa (ur. 1995) – polski piłkarz, pomocnik